Коэффициент-дефлятор — ежегодно устанавливаемый на календарный год коэффициент, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем периоде. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Значение

Примечания

Ссылки 
 Значение коэффициента-дефлятора

Экономические показатели